Universal HD
 Ultra High Definition
 University of Houston–Downtown